Typ 170 oder Type 170 steht für:

 Mercedes-Benz Typ 170, Automodell der Marke Mercedes-Benz, siehe Mercedes-Benz W 15
 Bristol Type 170, Flugzeugtyp der Bristol Aeroplane Company, siehe Bristol 170

Siehe auch:
 Mercedes-Benz 170